

Anatomie 
 Le nez est une partie du visage.
 Les parfumeurs sont surnommés nez.

Aviation 
 Le nez est la partie avant d'un aéronef.
 Le Nose art est l'art des peintures de guerre sur le nez des avions militaires.
 Dans le domaine militaire, une NEZ, acronyme de No Escape Zone ("Zone Non Échappatoire" en français), définit une zone dans laquelle une cible n'a théoriquement aucune chance de survivre à un missile tiré contre elle si le tir a lieu dans cette dite zone. Cette zone peut varier en fonction des caractéristiques et performances de la cible, du tireur et du missile.

Anthropologie 
 Les Nez-Percés sont une tribu indienne des États-Unis.
 La Guerre des Nez-Percés est un épisode des guerres indiennes (1877).

Culture 
 Le Nez, nouvelle de Nicolas Gogol.
 Le Nez, opéra de Dmitri Chostakovitch basé sur la nouvelle de Gogol.
 Le style « Gros nez » est un style en bande dessinée.

Toponymie 
 Caps français en Normandie et dans le Nord: cap Gris-Nez, cap Blanc-Nez, Nez de Jobourg, Nez de Voidries, le Nez Bayard et la Pointe du Nez à Saint-Germain-des-Vaux, le Nez du Magazin à Auderville, la Couronne du Nez à Gréville, le Nez (ou Nais) de Tancarville. Son étymologie est probablement l'ancien scandinave nes et l'ancien néerlandais nes dans le Nord.
 Le Nez d'Antoine est un cap des États-Unis.
 , sommets montagneux du massif du Piton de la Fournaise

Équitation 
 Un tord-nez est un instrument servant à immobiliser un cheval.

Internet 
 Un faux-nez est un avatar créé par un utilisateur déjà enregistré sur un site ou un réseau.

Zoologie 
 Le nez-en-cœur est une espèce de chauve-souris.

Autres acceptions 
 Un nez peut désigner un masque.
 nez électronique : appareil permettant de détecter et d'analyser des odeurs.